Lhünce (dystrykt) – dystrykt (dżongkʽag) w Bhutanie
 Lhünce (miasto) – miasto w Bhutanie, ośrodek administracyjny dystryktu Lhünce
 Lhünce Dzong – klasztor w Bhutanie, w mieście Lhünce